The Wall Between – cortometraggio  del 1914 prodotto da Sterling Film Company
The Wall Between – cortometraggio  del 1915 diretto da Paul Powell
The Wall Between – film del 1916 diretto da John W. Noble